Als Unión Republicana bezeichnet man folgende politische Organisationen:

 Unión Republicana (Chile)
 Unión Republicana (Kolumbien)
 Unión Republicana (Äquatorialguinea)
 Unión Republicana (Spanien)
 Unión Republicana (Puerto Rico)